Koppelikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koppelikari (ö, lat 62,17, long 23,70), Birkaland, Övre Birkaland, 
 Koppelikari (ö, lat 62,13, long 24,01), Birkaland, Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar